Filip – postać biblijna z Nowego Testamentu. W Piśmie Świętym jest kilka osób o tym imieniu:

 Filip Apostoł – jeden z 12 apostołów Jezusa Chrystusa
 Herod Filip – syn Heroda Wielkiego
 Filip Tetrarcha – syn Heroda Wielkiego
 Filip (diakon) – nazywany ewangelistą

Bibliografia